Mban ou MBAN peut renvoyer à plusieurs sujets :
  ou , appellation vernaculaire eton de Buchholzia coriacea, plante proche du câprier utilisée en cuisine camerounaise.
 Mban, une localité du Cameroun dans le département de la Lekié
 Le musée des Beaux-Arts de Nancy.